Ilittiilaq bezeichnet:
 Ilittiilaq (Insel, Ammassalik, nordöstlich) (Stenø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilittiilaq (Insel, Ammassalik, südwestlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland